Þrívörðuháls kan syfta på följande platser:

Island 

 Þrívörðuháls (kulle i Island, lat 65,32, long -14,28), Austurland, 
 Þrívörðuháls (kulle i Island, lat 65,30, long -15,46), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar